Magnusson ou Magnússon est un nom d'origine scandinave, signifiant « le fils de Magnus ». Il peut faire référence à :

Personnalités 
 Anna Magnusson (1995-), biathlète suédoise ;
 Arne Magnusson, personnage fictif de la série Half-Life ;
 Árni Magnússon (1663-1730), savant islandais ;
 Benno Magnusson (1953-), joueur de football suédois ;
 Birger Magnusson (?-?), roi de Suède de 1290 à 1318 ;
 Charles Magnusson (1878-1948), réalisateur et producteur suédois ;
 Christine Magnusson (1964-), joueuse de badminton suédoise ;
 Eggert Magnússon (1947-), homme d'affaires et dirigeant sportif islandais ;
 Eiríkr Magnússon (1833-1913), érudit islandais ;
 Emil Magnusson (1887-1933), athlète suédois ;
 Erik Magnusson (1282-1318), prince suédois, duc de Södermanland ;
 Øysteinn Magnússon (1088-1123), co-roi de Norvège de 1103 à 1123 ;
 Glenn Magnusson (1969-), coureur cycliste suédois ;
 Gösta Magnusson (1915-1948), haltérophile suédois ;
 Håkon Magnusson Toresfostre (1070-1095), co-roi de Norvège de 1093 à 1095 ;
 Hörður Björgvin Magnússon (1993-), joueur de football islandais ;
 Isak Magnusson (1998-), joueur de football suédois ;
 Jón Magnússon (1859-1926), Premier ministre islandais ;
 Jón Arnar Magnússon (1969-), athlète islandais ;
Katrín Magnússon (1858-1932), féministe et femme politique islandaise ;
 Magnus Magnusson (?-1284), comte des Orcades de la moitié du Caithness de 1273 à 1284 ;
 Magnús Magnússon (1929-2007), présentateur de télévision, journaliste, traducteur et écrivain islandais ;
 Magnús Ver Magnússon (1963-), homme fort et dynamophile islandais ;
 Mats Magnusson (1963-), joueur de football suédois ;
 Ólafur F. Magnússon (1952-), homme politique islandais, maire de Reykjavík ;
 Roger Magnusson (1945-), joueur de football suédois ;
 Sævar Atli Magnússon (2000-), joueur de football islandais ;
 Stefán Logi Magnússon (1980-), joueur de football islandais ;
 Thomas Magnusson (1950-), fondeur suédois ;
 Valdemar Magnusson (vers 1285-1318), duc de Finlande ;

Institutions 
 Institut Árni Magnússon, institut académique à Reykjavík en Islande.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme suédois
Homonymie de patronyme islandais